Новогородецкое — название населённых пунктов:

Россия 
 Новогородецкое — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.

Украина 
 Новогородецкое — село в Коростышевском районе Житомирской области.